Il singolare del Cincinnati Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Ivo Karlović.

Andy Murray ha battuto in finale 7–6 (7–4), 7–6 (7–5), Novak Đoković.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Roger Federer (terzo turno)
  Rafael Nadal (semifinali)
  Novak Đoković (finale)
  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Andy Roddick (ritirato per infortunio alla schiena)
  James Blake (terzo turno)
  Andy Murray (campione)

  Stanislas Wawrinka (ritirato per infortunio)
  Fernando Verdasco (terzo turno)
  Richard Gasquet (secondo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Fernando González (primo turno)
  Michail Južnyj (primo turno)
  Radek Štěpánek (primo turno)
  Ivo Karlović (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Cincinnati Masters 2008
ATP Tour 2008